

Geografia 
 Schadow – frazione della città tedesca di Friedland
 Alt-Schadow (lett. «Schadow vecchia») – frazione del comune tedesco di Märkische Heide
 Neu-Schadow (lett. «Schadow nuova») – località del comune tedesco di Märkische Heide

Persone 
 Friedrich Wilhelm Schadow – pittore tedesco
 Johann Gottfried Schadow – scultore tedesco
 Rudolf Schadow – scultore tedesco

Altro 
 5265 Schadow – asteroide della fascia principale